VIII Mistrzostwa świata w piłce ręcznej kobiet rozegrano na Węgrzech. Po zaciętej rywalizacji piłkarki ręczne z ZSRR odebrały tytuł najlepszej reprezentacji NRD.

Faza grupowa

Grupa A

Mecze

Tabela

Grupa B

Mecze

Tabela

Grupa C

Mecze

Tabela

Faza główna

Mecze

Tabela

1982 w piłce ręcznej
1982
Piłka ręczna na Węgrzech
1982 w Europie
Węgry w XX wieku